Ekscentryczność (od łac. eccentricus, z gr. έκκεντρος ékkentros, od εξ eks – [s]poza, od, z; κέντρον kéntron – środek, centrum) – termin odnoszący się do odchyleń od ustalonej normy; może oznaczać jedno z poniższych pojęć:
 ekscentryczność (ekscentryzm) – w psychologii postawa;
 ekscentryczność (mimośród) – w geometrii parametr charakteryzujący krzywą stożkową;
 ekscentryczność (mimośród) – w fizyce parametr charakteryzujący krzywą stożkową – orbitę ciała niebieskiego;
 ekscentryczność albo acentryczność – w teorii grafów maksymalna odległość wierzchołka grafu od innych wierzchołków.

Zobacz też 

 mimośród